Mika Sugimoto kan verwijzen naar;
Mika Sugimoto (judoka); een Japans judoka.
Mika Sugimoto (bioloog); een Japans bioloog.